Arsínoe , por vezes também grafado como Arsinoé ou Arsínoa, pode referir-se a:

Arsínoe (mitologia) — várias personagens da mitologia grega
404 Arsinoe — asteroide

Cidades antigas 
Arsínoe (Creta) — situada onde é atualmente Retimno ou nas suas imediações

Arsínoe (Cilícia) — situada em local desconhecido na Cilícia ocidental ou na Panfília

Patara — antiga cidade da Lícia (sudoeste da Anatólia), também chamada Arsínoe

Famagusta — em Chipre

Pessoas 
Arsinoé da Macedónia — mãe de Ptolemeu I Sóter
Apama (filha de Antíoco I Sóter) — também chamada de Arsínoe

Rainhas do Egito ptolemaico 
Arsínoe I
Arsínoe II
Arsínoe III
Arsínoe IV

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos